Gefährdete Mädchen ist der Titel folgender Kinofilme:

 Gefährdete Mädchen (1927), deutscher Stummfilm von Heinz Schall
 Gefährdete Mädchen (1928), österreichischer Stummfilm von Hans Otto Löwenstein 
 Gefährdete Mädchen (1958), deutschen Spielfilm von Wolfgang Glück